Torre de Sant Sebastià (Barcelona), és una torre entramada de 78 metres d'alçada situada al port de Barcelona.
 Torre de Sant Sebastià (Palafrugell), o Torre de Guàrdia, és una torre de guaita situada a Palafrugell (Baix Empordà).